

Населені пункти та їхні частини
 Новакі — село в гміні Скужець Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Новакі — село в гміні Пакославіце Ниського повіту Опольського воєводства
 Новакі — село в гміні Просткі Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Новакі — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Новакі — частина села Лентове в гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Новакі — частина села Любомеж у гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Новакі — частина села Понужиця в гміні Целестинув Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Новакі — частина села Дуньковичі (Дуньковіце) в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства

Примітки